Frances Nelson (1758–1831), esposa do almirante britânico Horatio Nelson.
 HMS Lady Nelson (1798), embarcação de pesquisa da Marinha Real em águas australianas.
 RMS Lady Nelson, transatlântico canadense (1928–1968).
 Lady Nelson (navio de 1801), embarcação lançada nas Bermudas em 1801. Foi perdida em 15 de novembro de 1804 em Galápagos, enquanto procurava baleias.